Ni Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Ni He (vattendrag i Kina, Anhui), 
 Ni He (vattendrag i Kina, Heilongjiang), 

Robotskapade Kinaförgreningar